

Westkerke, section de la commune d'Oudenburg en Flandre-Occidentale

Westkerke ou Raaskerke, ancien village de l'ancienne île de Borssele, noyé lors de l'inondation de la Saint-Félix en 1530
 Westkerke, village de la commune de Tholen en Zélande
 Westkerke (Schouwen), un village noyé de l'ancienne île de Schouwen
 Westkerke (Wolphaartsdijk), un village noyé sur l'ancienne île de Wolphaartsdijk.

Homonymie de toponyme